Основна стаття Вімблдонський турнір 2018

Чемпіоном Вімблдону 2017 року був швейцарець Роджер Федерер. Він програв у чвертьфіналі південноафриканцю Кевіну Андерсону.

Перед початком турніру на звання першої ракетки світу претендували чинний № 1 Рафаель Надаль та Роджер Федерер. Щоб зберегти за собою звання, Надалю потрібно було добратися до четвертого кола. Він добрався до півфіналу, тоді як Федерер програв у чвертьфіналі, тобто звання першої ракетки світу перейшло до Надаля. 

Турнір виграв серб Новак Джокович, для якого це вже четвертий вімблдонський тріумф і 13-ий титул Великого шолома загалом. 

Півфінальна гра між Кевіном Андерсоном та Джоном Ізнером, що завешилася перемогою Андерсона 26-24 у вирішальному сеті тривала 6 годин 36 хвилин, що є другим показником тривалості матчу на Вімблдоні та третім в історії тенісу взагалі. 

Україну в турнірі представляв Сергій Стаховський, який отримав від організаторів вайлдкард за виграш одного з турнірів підготовчого сезону. У першому колі Стаховський виграв 5-сетовик у португальця Жуана Соузи. Олександр Долгополов знявся перед першим колом.  У другому колі Стаховський програв американцю Сему Кверрі.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2018 у тенісі